Acció Valenciana (« Action valencienne » en catalan) peut désigner :
 Acció Valenciana, le nom du parti Acció Nacionalista Valenciana à partir de 1935 ;
 Acció Valenciana, revue du groupe Acció Cultural Valenciana.

Voir aussi